Kikuth ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Kikuth (1896–1968), deutsch-baltischer Tropenmediziner
 Rolf Kickuth (* 1952), deutscher Wissenschaftsjournalist und Verleger